Ива́н Ива́нович Флори́нский — русские имя, отчество и фамилия. 

 Известные носители 
 Флоринский, Иван Иванович (около 1845—?) — русский нигилист и революционер, осуждённый по «Нечаевскому делу».
 Флоринский, Иван Иванович (1879—?) — русский архитектор.